Никола́й Абра́мов:
 
 
 Абрамов, Николай Вартанович (1930—2011) — советский и российский управленец.
 
 Абрамов, Николай Викторович (1961—2016) — вепсский писатель и поэт, журналист, литературный переводчик.
 
 Абрамов, Николай Кузьмич (род. 1933) — советский легкоатлет.
 
 
 Абрамов, Николай Осипович (1897—1964) — советский военачальник, контр-адмирал.
 Абрамов, Николай Павлович (1908—1977) — советский киновед и сценарист.
 Абрамов, Николай Прокофьевич (1903—1978) — советский военачальник, генерал-майор ВВС.
 Абрамов, Николай Фёдорович (1909—1943) — советский разведчик.